El Cafè de la Marina, obra de teatre de 1933 escrita per Josep Maria de Sagarra
 El Cafè de la Marina (pel·lícula de 1933), adaptació cinematogràfica dirigida per Domènec Pruna
 El Cafè de la Marina (pel·lícula de 2014), adaptació cinematogràfica dirigida per Sílvia Munt